Исповедь:

 Исповедь
 Исповедь в иудаизме
 Исповедь в христианстве

Литература 
 «Исповедь» — произведение Августина Блаженного.
 «Исповедь» — произведение Жан-Жака Руссо.
 «Исповедь» — произведение Льва Николаевича Толстого.
 «Исповедь» — повесть Максима Горького.

Кино 
 «Исповедь» — фильм (СССР, 1962).
 «Исповедь. Хроника отчуждения» — фильм (СССР, 1988).
 «Исповедь» — фильм режиссёра Робера Лепажа (Канада, 1999).